1,3-циклогексадиен — это бесцветная и прозрачная жидкость при комнатной температуре. По сравнению с 1,4-циклогексадиеном 1,3-циклогексадиен имеет энергию выше 1,6 кДж/моль и является нестабильным, поскольку он не способствует распределению электронов.

Получение 
1,3-Циклогексадиен может быть получен путем удаления бромоводорода из транс-1,2-дибромциклогексана.

См. также 
Циклоалкены

Примечания

Литература 
 Санджеева Рао Гуппи, Джордж А. О’Доэрти, «1,3-Циклогексадиен» Энциклопедия реагентов для органического синтеза, 2008 John Wiley & Sons. doi: 10.1002/047084289X.rn00921

Циклоалкены